GPE est un sigle de trois lettres pouvant désigner :
 GPE Palmtop Environment, un environnement graphique pour assistant personnel ;
 gastrostomie percutanée endoscopique, un dispositif médical ;
 gamme pleine échelle, la plage de fonctionnement [min,max] d'un instrument de mesure ;
 Google Plugin for Eclipse, un ensemble d'outils de développement logiciel ;
 Grand Paris Express, un projet de réseau composé de quatre lignes de « supermétro automatique régional » en boucle autour de Paris ;
 garantie de performance énergétique, un élément de contrat pour la construction ;
 Global Partnership for Education (en français, Partenariat mondial pour l'éducation).